Osoby o tym nazwisku:
 Anton Stadler (1753–1812) – austriacki klarnecista i kompozytor
 Jerzy Stadler (1906–1988) – instruktor harcerski
 Sylvester Stadler (1910–1995) – SS-Brigadeführer i Generalmajor
 Tereza Štadler (1936–2001) – serbska szachistka
 Mirosław Stadler (1955–2004) – polski piłkarz i trener
 Felix Stadler (ur. 1972) – austriacki snowboardzista

Inne:
 Stadler Rail – szwajcarski producent pojazdów, m.in.:
 Stadler FLIRT
 Stadler KISS
 Stadler Regio-Shuttle RS1
 Stadler Tango
 Stadler He 4/4
 Stadler EC250
 Stadler Polska – siedlecki zakład szwajcarskiego Stadlera
 Stadler FC – węgierski klub piłkarski z siedzibą w Akasztó